hit – popularny w określonym czasie utwór muzyczny lub piosenka
 hit – historia i teraźniejszość, przedmiot szkolny w Polsce
 HIT – niemiecka sieć handlowa hipermarketów, HIT Handelsgruppe GmbH (HIT Polska w latach 1994 – 2002)
 HIT – substancja wchodząca w skład krwi zwierząt zapadających w stan hibernacji
 HIT – skaza krwotoczna
 Hit – węgierski zespół muzyczny
 Hit – album muzyczny Petera Gabriela
 „Hit” – singel promujący projekt pt. Pozytywne Wibracje
 Hīt – miasto prowincji Al-Anbar w Iraku

Zobacz też 
 Radio Hit – włocławska stacja radiowa
 HIT FM – trójmiejska rozgłośnia radiowa sieci Radia Eska
 Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT – festiwal w Leżajsku